Ch’ŏngnyŏnjŏnwi (inne oznaczenie: Ch’ŏllima Sonyon) – typ północnokoreańskiego trolejbusu wytwarzanego od 1996 r. w Pjongjangu. Konstrukcyjnie wywodzi się od autobusu Karosa C734. Od 1999 r. produkowany jest również model autobusu Ch’ŏngnyŏnjŏnwi, który jednak oparto o konstrukcję innego autobusu – Karosa B731.

Ch’ŏngnyŏnjŏnwi to jednoczłonowy trolejbus o nadwoziu opartym na dwóch osiach. Do wnętrza prowadzi troje dwupłatowych drzwi. Wewnątrz znajduje się 100 miejsc dla pasażerów, w tym 35 miejsc siedzących.

Niektóre trolejbusy Ch’ŏngnyŏnjŏnwi eksploatowane są jako pojazdy techniczne.

Galeria

Zobacz też 
 Trolejbusy w Pjongjangu
 Ch’ŏllima-091

Przypisy 

Trolejbusy Ch’ŏllima
Transport w Korei Północnej